Playing with Fire kan syfta på:

Playing with Fire (Brollelåt) – en sång från 2016
Playing with Fire (Liam Cacatian Thomassen-låt) – en sång från 2002
Playing with Fire (Paula Seling & Ovi-låt) – Rumänien bidrag till Eurovision Song Contest 2010
Playing with Fire (film) – en film från 2019